Gebrüder Noelle bezeichnet

* Gebrüder Noelle (Metallwarenfabrik), 1814 in Lüdenscheid gegründetes Unternehmen zur Fabrikation von Zinn- und anderen Gusswaren, wichtige Lüdenscheider Herstellerin von Britanniawaren
 Gebrüder Noelle (Fotografen), meist Gebr. Noelle, um die Mitte des 19. Jahrhunderts gegründetes Fotoatelier in Göttingen, ab 1893 Königlich Württembergische Hofphotographen